Die Handball-Bundesliga 1994/95 war die 17. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 29. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 14. September 1994 und endete mit dem letzten Spieltag am 9. April 1995.

Saisonverlauf 
16 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1995. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS Nettelstedt und der TV Eitra. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 21. Mal statt.

Deutscher Meister 1995 wurde zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TV Eitra und die SG Leutershausen.

In 240 Spielen fielen mit insgesamt 10665 Toren (ø 44,4 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,8 Tore mehr als in der Saison 1993/94. Dabei gab es 154 Heimsiege, 36 Unentschieden und 50 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Flensburg-Handewitt am 11. Spieltag mit 24:10 gegen die SG Leutershausen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte ebenfalls am 11. Spieltag die Mannschaft der TuS Nettelstedt mit 25:34 beim TV Niederwürzbach, das mit 59 Toren auch das torreichste Spiel war. Das waren 14 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: SG Wallau/Massenheim (1×), SG VfL/BHW Hameln (1×) und THW Kiel (28×). Torschützenkönig wurde mit 199 erzielten Toren Marek Kordowiecki vom TV Niederwürzbach.

Den zum 21. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der TBV Lemgo.

Außerdem gewinnt TV Niederwürzbach den im Vorjahr neu eingeführten, vierten Europapokal City-Cup.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1994/95 gewann die Mannschaft des TBV Lemgo. Sie besiegte im Finale am 2. April 1995 in Hamburg die HSV Düsseldorf mit 24:18.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1994/95

1994
Handballsaison 1994/95